Никоновка — название нескольких населённых пунктов.

Россия 
 Никоновка — село в Омском районе Омской области.
 Никоновка — село в Полтавском районе Омской области.
 Никоновка — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Никоновка — деревня в Заокском районе Тульской области.

Украина 
 Никоновка — село в Бердичевском районе Житомирской области
 Никоновка — село в Сребнянском районе Черниговской области